La Guerra sino-japonesa se refiere a las guerras libradas entre China y Japón:

 La Primera guerra sino-japonesa (1894-1895) entre China (Dinastía Qing) y Japón (Imperio del Japón), principalmente con el objetivo de controlar Corea. Esta guerra terminó con victoria japonesa, en la que Japón anexaría Taiwán a su territorio.
 La Segunda guerra sino-japonesa (1931-1945) entre China (República de China) y Japón (Imperio del Japón), de 1941 como parte de la Segunda Guerra Mundial, principalmente con el objetivo de Japón de expandir su imperio en China. Esta guerra terminó con victoria china, en la que China recuperaría Taiwán (aunque por poco tiempo).

Otras guerras entre China y Japón fueron:
 Guerra de Baekje-Tang (660-663).
 Batalla de Baekgang (663).
 Invasiones Mogolas de Japón en 1274 y 1281: una coalición de tropas mongolas, chinas y coreanas bajo la dinastía Yuan fracasó en invadir Kamakura, Japón.
 Redadas de Jiajing wokou (1547-1567) liderada por piratas-comerciantes chinos (pero incluyendo japoneses) durante la dinastía Ming.
 Invasiones japonesas de Corea (1592-1598) fue una guerra a gran escala entre las dinastía Ming y la coalición Joseon y los invasores japoneses (llamada por B. Elman "La primera guerra sino-japonesa")
 Invasión japonesa de Taiwán (1895) la República de Formosa, habitada por chinos de la dinastía Qing.
 Levantamiento de los boxers (1898-1901), donde Japón era parte de la Alianza de Ocho Naciones que invadió China durante la dinastía Qing para aplastar los bóxers.
 Incidente de Jinan (1928) entre los líderes militares respaldados por Japón y el Kuomintang.
 Invasión japonesa de Manchuria en 1931.
 Incidente de Enero 28 (1932) entre la República de China y el Imperio de Japón en, y alrededor, Shanghái.
 Defensa de la Gran Muralla (1933) de Rehe (provincia) y acciones subsiguientes en Mongolia Interior (1933-1936).
 Campaña de Birmania de la Segunda Guerra Mundial de 1942 a 1945, donde los chinos lucharon con el Ejército de Birmania japonés en el ala del norte de la campaña, ayudando a las fuerzas del Imperio británico.